Лас Хабонерас има више значења:

 Лас Хабонерас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Хабонерас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику